Osoby:
 Albert Meyenberg – szwajcarski teolog
 Josef Meyenberg – niemiecki malarz
 Justus Philipp Meyenberg – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Meienberg